Manga's melody e songs è un triplo CD realizzato dal gruppo I Cavalieri del Re nel 2008 e contiene tutti i loro lavori, riletti in chiave sinfonica e melodica.

Le tracce 

CD 1:

 La Spada Di King Arthur
 Ranger Pier
 Bye Bye Frankenstein
 I Miei Sedici Anni
 Kimba (Il Leone Bianco)
 Chappy
 In Ripa Di Porta Ticinese
 Sasuke
 Nel Villaggio Fantasia
 Il Fantomatico Lupin
 Lady Oscar
 Minuetto Per La Regina
 Canto per Andrè
 Complotto A Corte
 Alle Porte Della Rivoluzione
 Nella Verde Valle
 L'Uomo Tigre
 Il Libro Cuore
 L'Isola Dei Robinson
 Bardonecchia
 Il Circo

CD 2:

 Le Avventure Di Gamba
 Superauto Mach 5 Go!Go!Go!
 Illusao No Samba
 Nero Cane Di Leva
 Cucciolo Nero
 Tornare Al Vecchio West
 Yattaman
 Manichini Metropolitani
 Calendar Men
 Moby Dick 5
 La Fanciulla Di Siena
 La Ballata Di Fiorellino
 Dolce Sandybell
 Nino Il Mio Amico Ninja
 La Fanciulla Di Le Fort
 Lo Specchio Magico
 Ugo Il Re Del Judo
 La Domenica
 Corvo Pennuto Furbo
 Svegliati Muchacho
 Luna Park

CD 3:

 Ransie La Strega
 Godam 
 Siam Tutti Italiani
 Coccinella
 Devilman
 Jonathino
 I Predatori Del Tempo
 Gigi La Trottola
 Sweet Mademoiselle
 Il Fichissimo Del Baseball
 Messaggero D'Amore
 Caro Fratello
 La Gallina Brasiliana
 Digimon Spiriti Virtuali
 Se Natale Verrà
 La Piccola Nell
 Piccola Piccola Nell
 La Macchina Del Tempo
 Lucca Medieval Suite
 C'Erano Una Volta I 'CDR'

Collegamenti

Album per bambini